Авикола Бачоко има више значења:
 Авикола Бачоко (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Авикола Бачоко (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Авикола Бачоко, 2409 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Авикола Бачоко, Накапул (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику